Ломтати́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Ломтатидзе, Александр Спиридонович (1882—1924) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Ломтатидзе, Викентий Бибонович (псевдоним Чола Ломтатидзе; 1879—1915) — грузинский писатель, социал-демократ, депутат Государственной думы II созыва от Кутаисской губернии.
 Ломтатидзе, Кетеван Виссарионовна (1911—2007) — грузинский филолог-кавказовед, специалист по картвелистике и абхазоведению.